Екатерина Владимировна Щербатова ( — ?) ― писательница-переводчица конца XVIII века.

Биография 
Отец ― отставной майор князь Владимир Иванович Щербатов (10.02.1751— ок. 1793, Санкт-Петербург), мать ― Мария Николаевна Голицына (род. 1755), сестра канцлера А. Н. Голицына. Братья: Иван (1775) и Николай (1778). Родилась в Москве, крещена 27 февраля 1780 года в церкви Николая Чудотворца, что в Хлынове при восприемстве бригадира Матвея Васильевича Дмитриева-Мамонова и княжны Анны Сергеевны Голицыной. 

Выросла в родительском доме в Большом Кисловском переулке в Москве. Отец ее, большой любитель просвещения, исскуства и страстный библиофил, имел крепостной театр, где пьесы ставил В. А. Левшин. Екатерина в детстве смотрела все спектакли.

Первый муж ― С. К. Черепанов, второй муж ― коллежский секретарь П. П. Попов.

Творчество 
Переводила сама и в соавторстве с сёстрами Александрой и Натальей Магницкими и Марией Шлиттер произведения Дюпати, Харви и др. В журналах «Приятное и полезное...», «Иппокрене», «Дамском журнале» опубликовала «20 писем об Италии» Э. М. Дюпати, «В Риме», «Из Тиволи».

С французского перевела прозой басни «Бумага, перо и чернильница», «Зефир и плодовитый сад», «Пещера и эхо», идиллию «Возвращение отца» и др. Из английского поэта Дж. Харви (1714—1758) перевела философское эссе «Трудолюбие и обработание». Дж. Харви в истории английской литературы относится к «кладбищенской поэзии», — такое направление философской поэзии (поэзия ночи).

Архивные материалы о Екатерине Щербатовой хранятся в Российской государственной библиотеке.

Примечания

Литература 
 
 Библиографический словарь русских писательниц.― СПб, 1889
 Дамский журнал ― СПб., 1830 г., ч. 30, № 18
 Макаров Н. М. Сотрудница Сохацкого // Дамский журнал, 1830. Ч. 30. № 18, 25

Писатели по алфавиту
Русские писатели XVIII века
Переводчики на русский язык